Landtagswahlkreis 70 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

in Baden-Württemberg:
 Landtagswahlkreis Sigmaringen (seit 1976)
 Landtagswahlkreis Wangen (1956 bis 1972)

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Friesland (seit 2008)
 Landtagswahlkreis Cuxhaven (2003)
 Landtagswahlkreis Stade (1982 bis 1998)
 Landtagswahlkreis Osterholz-Scharmbeck (1947 bis 1978)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Recklinghausen II (seit 2005)
 Landtagswahlkreis Duisburg V (1980 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Mülheim I (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Duisburg II (1958 und 1962)
 Landtagswahlkreis Duisburg-Altstadt (1947 bis 1954)

in Sachsen:
 Wahlkreis Aue II – Zwickau, Land II (1990)